Івасів Ігор Богданович — доктор економічних наук, професор.
 Івасів Микола Васильович (1953—2016) — радянський, український кінооператор-постановник.

 Кононове-Івасів — селище в Україні, у Звенигородському районі Черкаської області.

Примітки